Kloster Kitzingen steht für folgende Klöster in Kitzingen, Bayern:

 Benediktinerinnenkloster Kitzingen, Kloster der Benediktinerinnen (vor 748–1544)
 Kapuzinerkloster Kitzingen, Kloster der Kapuziner (1630–1828)
 Ursulinenkloster Kitzingen, Kloster der Ursulinen (1660–1804)